Little Children (film), een Amerikaanse film uit 2006 onder regie van Todd Field
Little Children (nummer), een liedje van Billy J. Kramer and The Dakotas uit 1964